Astafei este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alina Astafei (n. 1969), atletă germană de origine română 
 Petre Astafei (n. 1942), atlet român 
 Victoraș Astafei (n. 1987), fotbalist român

Nume de familie românești